Interzone peut désigner : 
 Interzone, un duo de musiciens Franco-Syriens ;
 Interzone, un groupe allemand de rock ;
 Interzone, un album de John Zorn ;
 Interzone, un lieu imaginaire du roman Le Festin nu ;
 Interzone, une revue française ;
 Interzone, un magazine britannique ;
Interzone, film (1987) de Deran Sarafian.